Alfred Pauletto – pittore, disegnatore, illustratore e grafico svizzero
 Bruno Pauletto – ex pesista, imprenditore e fisiologo italiano naturalizzato canadese
 Giancarlo Pauletto – critico d'arte, storico dell'arte e scrittore italiano
 Massimo Pauletto – architetto e scenografo italiano